

Sigle 
 Union Générale Cinématographique – gruppo di distribuzione cinematografica francese
 User-generated content – in inglese è il contenuto generato dagli utenti
 Uppsala General Catalogue – catalogo astronomico di galassie

Codici 
 UGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Urgench (Uzbekistan)

Biologia molecolare
UGC – codone uracile-guanina-citosina che codifica per la cisteina